електроплатирање
 електрофоретична депозиција
 подпотенцијална депозиција